Le nom IUT Paris peut désigner :
 Institut universitaire de technologie Rives de Seine (ex-IUT Paris-Descartes) : IUT créé en 1968 et situé dans le  de Paris (avenue de Versailles) ;
 Institut universitaire de technologie Pajol (ex-IUT Paris-Jussieu ou IUT Diderot) : IUT ouvert en 1993 et situé dans , puis dans le  de Paris (rue du Département).